

Прізвища 
 Королик Сергій Олександрович (*1990) — білоруський хокеїст, нападник.
 Королик Володимир Семенович (1908-1987) — український театральний актор.

Топоніми 
 Королик Польський — село північної Лемківщини поблизу містечка Романів, центру однойменної гміни у кросненському повіті Підкарпатського воєводства Польщі.
 Королик Волоський — колишнє село північної Лемківщини поблизу містечка Романів, центру однойменної гміни у кросненському повіті Підкарпатського воєводства Польщі.

Інше 
 Королик, або золотомушка — єдиний рід родини золотомушкових.
 Королик жовтоголовий — дрібний птах родини золотомушкових (Regulidae), розповсюджений у лісах Євразії.
 Королик червоноголовий — дрібний птах родини золотомушкових (Regulidae). Один з 5-ти видів роду.
Прізвища
Прізвища на -ик